Улица Карла Либкнехта — улица Минска.

История 
В 1922 г. старая улица Немецкая (Малая Лютеранская) в предместье Плещанка получила имя деятеля немецкого и международного рабочего движения Карла Либкнехта (1871—1919). Сформировалась она по мере роста города, старая её часть от ул. Мясникова до Немецкого кладбища была застроена деревянными домами в конце XIX в. — начале XX веков.

Описание 
Протяжённость — 2 км 190 м.
Дважды прерывается: железной дорогой и улицей Клары Цеткин.

Фотографии

См. также 
 Список улиц Минска

Ссылки 

Либкнехт
Минск
Улицы Минска, разделённые на изолированные части
Улицы Минска, названные в честь людей